László Kiss-Rigó (ur. 1955) – węgierski duchowny rzymskokatolicki
 László Kiss (ur. 1956) – węgierski piłkarz i trener
 László Kiss (ur. 1972) – węgierski astronom